Il existe trois villes du nom de Dillingen, deux en Allemagne et une au Luxembourg :

Dillingen an der Donau, capitale de l'arrondissement de Dillingen.
Dillingen (Sarre), dans l'arrondissement  de Sarrelouis.
Dillingen (Luxembourg), dans la commune de Beaufort.

Voir aussi